Роман Андрійович Санґушко — вінницький, брацлавський, звенигородський староста
 Роман Федорович Санґушко — князь гербу Погоня Литовська (1537 — 12 травня 1571) — український магнат, князь, староста житомирський у 1557—1571 роках, Речицький у 1568—1571 роках, воєвода брацлавський у 1566—1571 роках, гетьман польний литовський у 1567—1571 роках.
 Роман Адам Станіслав Санґушко — князь гербу Погоня Литовська (24 квітня (6 травня) 1800 — 26 березня 1881) офіцер, учасник польського повстання 1830—1831 років.
 Роман Даміан Санґушко (17 жовтня 1832 — 19 жовтня 1917) — князь гербу Погоня, громадський і політичний діяч, промисловець і землевласник, колекціонер. Перший і останній ординат заславський.

Роман